FC Aarau is een Zwitserse voetbalclub uit Aarau in het Duitstalige kanton Aargau. De vereniging werd opgericht op 26 mei 1902 en heeft zwart-wit als clubkleuren.

Geschiedenis
Al vroeg in de Zwitserse voetbalgeschiedenis werd de club kampioen in 1912 en 1914. Na 25 jaar in de hoogste klasse (1907-1933) verdween de club voor enkele decennia van het Zwitserse voetbaltoneel.

In het seizoen 1980/81 werd de promotie naar de eerste klasse opnieuw behaald, ten koste van Vevey Sports. Sindsdien speelde de club ononderbroken in de hoogste klasse. Een nieuwe titel werd in 1993 behaald. In 2010 volgde degradatie naar de Challenge League, waar de club drie seizoenen verbleef en daarna weer kon terugkeren in de Super League. Na twee seizoenen - in het seizoen 2014/15 - eindigde FC Aarau op de tiende en laatste plaats in de hoogste klasse, waardoor degradatie een feit was.

Stadion
Het Stadion Brügglifeld werd al sinds 1924 gebruikt voor de thuiswedstrijden van FC Aarau, maar voldoet intussen niet meer aan de verscherpte eisen van de Super League. Al sinds 2005 zijn er al plannen voor een nieuw stadion voor 12.500 plaatsen op het industriegebied Torfeld Süd. Op 25 september 2005 stemden de inwoners van de stad middels een referendum tegen de financiering van de nieuwbouw. Een herzien plan met daarbij appartementencomplexen werd op 24 februari 2008 door het volk wél aangenomen.

Daarmee waren de hindernissen nog niet uit de weg voor FC Aarau. De aanpassing van het bestemmingsplan zorgde voor de nodige vertraging, want het plan werd drie keer veranderd voordat men in 2014 te horen kreeg dat de bouw mocht doorgaan. Bewoners rondom het nieuwe stadion gingen meermaals in beroep, in juni 2016 heeft het Schweizerische Bundesgericht de laatste klacht ongegrond verklaard. Door inflatie en de economische groei kwam men na 2016 20 miljoen Zwitserse frank te kort, waardoor de realisering nog steeds niet heeft plaatsgevonden.

Erelijst 
 Landskampioen
1912, 1914, 1993

Zwitserse beker
 Winnaar: 1985
 Finalist: 1930, 1989
Ligabeker
 1982

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 2003–2004 || 8 || 10 || Axpo Super League || 36 || 9 || 11 || 16 || 57–69 || 38 || 5.594
|-
| 2004–2005 || 8 || 10 || Axpo Super League || 36 || 7 || 11 || 16 || 42–64 || 32 || 5.091
|-
| 2005–2006 || 7 || 10 || Axpo Super League || 36 || 8 || 11 || 17 || 29–63 || 35 || 4.656
|-
| 2006–2007 || 9 || 10 || Axpo Super League || 36 || 6 || 8 || 22 || 28–55 || 26 || 5.478
|-
| 2007–2008 || 5 || 10 || Axpo Super League || 36 || 11 || 14 || 11 || 47–48 || 47 || 6.011
|-
| 2008–2009 || 5 || 10 || Axpo Super League || 36 || 11 || 11 || 14 || 35–51 || 44 || 5.583
|-
| 2009–2010 || bgcolor="#FA8072"| 10 || 10 || Axpo Super League || 36 || 6 || 5 || 25 || 32–88 || 23 || 5.842
|-
| 2010–2011 || 11 || 16 || Challenge League || 30 || 9 || 9 || 12 || 39–51 || 36 || 2.813
|-
| 2011–2012 || 2 || 16 || Challenge League || 30 || 18 || 5 || 7 || 64–34 || 59 || 3.193
|- 
| 2012–2013 || bgcolor="#00FF00"| 1 || 10 || Challenge League || 36 || 24 || 5 || 7 || 76–41 || 77 || 3.108
|-
| 2013–2014 || 9 || 10 || Raiffeisen Super League || 36 || 12 || 6 || 18 || 55–71 || 42 || 5.413
|-
| 2014–2015 || bgcolor="#FA8072"| 10 || 10 || Raiffeisen Super League || 36 || 6 || 12 || 18 || 31–64 || 30 || 4.585
|-
| 2015–2016 || 4 || 10 || Challenge League || 34 || 12 || 14 || 8 || 44–39 || 50 || 3.632
|-
| 2016–2017 || 5 || 10 || Challenge League || 36 || 13 || 6 || 17 || 57–64 || 45 || 3.495
|-
| 2017–2018 || 6 || 10 || Challenge League || 36 || 12 || 8 || 16 || 53–62 || 44 || 2.621
|-
| 2018–2019 || 2 || 10 || Challenge League || 36 || 19 || 7 || 10 || 63–46	|| 64 || 3.306
|-
| 2019–2020 || 8 || 10 || Challenge League || 36 || 10 || 11 || 15 || 65–80 || 41 || 2.457
|-
| 2020–2021 || 5 || 10 || Challenge League || 36 || 17 || 7 || 12 || 66–59 || 58 || –
|-
| 2021–2022 || 3 || 10 || Challenge League || 36 || 20 || 5 || 11 || 67–47 || 65 || 3.841
|-
| 2022–2023 ||   || 10 || Challenge League || || || || ||  –  ||   ||
|- 
|}

Kampioensteams
 1993 — Andreas Hilfiker, Walter Müller, David Bader, René Fluri, Beat Huber, Bernd Kilian, Mirko Pavlicevic, Daniel Rupf, Daniel Wyss, Roberto Di Matteo, Andreas Häsler, Marcel Heldmann, Ryszard Komornicki, Rolf Meier, Reto Rossi, Sascha Stauch, René Sutter, Petar Aleksandrov, Salvatore Romano en Uwe Wassmer. Trainer-coach: Rolf Fringer.

 Aarau in Europa Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Aarau

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Zwitserland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van FC Aarau uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Jeff Saibene degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FC Aarau in totaal 21 keer uit voor het Luxemburgse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe links 
  Officiële website

Aarau
Sport in Aargau
Aarau